Анна (Ася) Эрнестовна Лацис (, до замужества — Лиепиня (); 19 октября 1891, , Лифляндская губерния, Российская империя — 21 ноября 1979, Рига) — латышская советская актриса, театральный деятель и режиссёр. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР.

Биография 
Дочь рабочего Рижского вагоностроительного завода.
После окончания Рижской гимназии недолго обучалась в Психоневрологическом институте имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Была замужем за Юлием Лацисом.

Увлеклась театром. Её кумиром стал Всеволод Мейерхольд. Большое влияние на Асю произвели авангардные работы Владимира Маяковского и режиссёра Николая Евреинова. В 1914 году она вышла замуж за Ю. Лациса. В начале следующего года поступила в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского (ныне Российский государственный гуманитарный университет) в Москве.

Одновременно, в 1915—1916 годах в Москве в посещала cтудию Ф. П. Комиссаржевского.

Член РКП (б). В 1920-х годах стала известна своими работами с пролетарскими театральными коллективами для детей и агитпропом в Советской России и Латвии.

В 1918—1919 — руководитель Театра эстетического воспитания в Орле. В 1920—1922 годах возглавляла театральную студию при Рабочем университете в Риге.

В 1922 году уехала в Германию. Работала в Берлине с режиссёрами Максом Рейнхардтом и Эрвином Пискатором, которых познакомила с идеями Владимира Маяковского и Всеволода Мейерхольда.

Там же познакомилась с психологом неофрейдистом Вильгельмом Райхом, одним из основоположников европейской школы психоанализа и драматургом и театральным деятелем Бертольтом Брехтом.

Позже, вместе с Вильгельмом Райхом переехала в Мюнхен, где в 1923—1924 годах работала ассистентом у Бертольта Брехта.

В 1924 году на Капри познакомилась с немецким философом и критиком Вальтером Беньямином, который позже для неё написал «Программу пролетарского детского театра». Их непростые близкие отношения длились в течение нескольких следующих лет (до 1930). В. Беньямин по приглашению А. Лацис навещал её в Риге и Москве. А. Лацис приобщила Беньямина к марксизму.

В 1925 А. Лацис играла роль в «Даме с камелиями» в Немецком театре под руководством своего будущего мужа, режиссёра и театрального теоретика Бернхарда Райха.

В 1925 она вернулась в Ригу. Руководила театром при Клубе левых профсоюзов. Из-за преследований латышских властей, была вынуждена весной 1926 года покинуть Латвию и переехать в СССР.

В столице работала в отделе народного образования, руководила первым детским кинотеатром в Москве. Сопровождала в поездке по СССР драматурга и антифашиста Эрнста Толлера и Эрвина Пискатора.

В 1928—1930 годах была референтом по вопросам культуры в торговом представительстве СССР в Берлине.

В 1930 вернулась в СССР. В 1932 году поступила на сценарный факультет института кинематографии в Москве. В следующем году работала режиссёром латышского театра «Skatuve».

В 1934 была помощником режиссёра Э. Пискатора при экранизации новеллы Анны Зегерс «Восстание рыбаков».

В 1938 была репрессирована. До 1948 года находилась в заключении и ссылке в Казахстане. В 1948 возвратилась в Латвию. В 1950—1957 годах руководила Валмиерским драматическим театром, а затем, после реабилитации, переехала в Ригу. В 1956 была восстановлена в рядах КПСС. После выхода на пенсию в 1958 году работала в качестве театрального критика.

А. Лацис — автор ряда работ о театре, в том числе, немецком («Революционный театр Германии», М. 1935), пролетарском направлении в драматургии. Опубликовала в Германии книгу воспоминаний «Революционер по профессии», которая была сочувственно принята левой интеллигенцией. Русский вариант воспоминаний появился позже в 1984 г. в Риге. Внесла большой вклад в распространении произведений Б. Брехта в СССР.

Умерла в Риге и похоронена на кладбище Райниса.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР

Примечания

Литература 
 Беньямин Вальтер. Московский дневник. Ad Marginem, 2013
 Лацис Анна. Красная гвоздика: Воспоминания (на русском языке). Rīga : «Liesma», 1984.

Ссылки 
 Биография
 Работы в Немецкой национальной библиотеке

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Театральные деятели Латвии
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Реабилитированные в СССР
Члены КПСС
Мемуаристы Латвии
Мемуаристы СССР
Похороненные на кладбище Райниса